Мале́-ле-Гран, Мале-ле-Ґран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на південний схід від Парижа, 160 км на північний захід від Діжона, 50 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 652 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1549,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мале-ле-Гран на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мале-ле-Гран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна